Год Африки — 1960 год, вошедший в историю деколонизации Африки, как год, во время которого появилось наибольшее количество суверенных государств — 17. Словосочетание «год Африки» впервые было употреблено заместителем секретаря ООН по специальным политическим вопросам Ральфом Банчем на симпозиуме по антиколониализму в Африке, проходившем 16—17 февраля 1960 года на историческом факультете Колледжа Уэллсли. Освобождение стран стало возможным в силу возрастания националистических и антиколониалистских настроений в Африке в конце 1950-х годов. На выборах в Палату общин в 1959 одним из предвыборных обещаний выигравшей консервативной партии, было предоставление независимости Нигерии. В 1960 году впервые как действующий премьер-министр Гарольд Макмиллан посетил колониальные владения Великобритании. В сентябре 1960 года на Генеральной ассамблее ООН СССР предложил проект освобождения от колониальной зависимости всех территорий Африки. В ноябре аналогичный проект разработали 25 стран Африки и Азии, он был одобрен на сессии 14 декабря 1960 года.

В 1960 году Р. Оливером и Дж. Фейджем был создан первый специализированный журнал по истории Африки:

Список стран, освободившихся в 1960 году

См. также 
 Колониальный раздел Африки
 Список переименованных государств

Примечания

Ссылки 
Исторические списки стран
Списки:Африка
1960 год в Африке